

Letteratura 
 L'idolo, o Il mito – L'idolo (The Fan) – romanzo di Peter Abrahams del 1995

Cinema 
 Il ventaglio (The Fan) – film del 1949 diretto da Otto Preminger
 Un'ombra nel buio (The Fan) – film del 1981 diretto da Edward Bianchi
 The Fan (Der Fan) – film del 1982 diretto da Eckhart Schmidt
 The Fan - Il mito (The Fan) – film del 1996 diretto da Tony Scott